Dode ou, en latin, Doda est un prénom de l'époque mérovingienne dont la signification est inconnue. Comme une reine mérovingienne, femme de Thierry III, est nommée soit Chrothildis soit Dode, une hypothèse propose de voir en Dode une hypocoristique de Chrotechilde, mais rien n'est moins sûr. Il peut également désigner :

Personnages historiques 
 Doda, sœur d'Agilulf, évêque de Metz, et d'Ansbert le sénateur à la fin du 
 Chrothildis Doda († 692), reine des Francs par son mariage avec Thierry III
 Sainte Doda d'Astarac (), qui a donné son nom à la commune de Sainte-Dode (Gers)
 Sainte Dode de Reims (), vierge et abbesse de l'abbaye Saint-Pierre-les-Dames de Reims au 
 Sainte Dode de Metz (), femme de saint Arnulf, évêque de Metz et ancêtre des Carolingiens, au début du

Personnalités 
 Alvaro de Miranda Neto, dit Doda (1973-), sportif brésilien au saut d'obstacles
 Carol Doda (1937-2015), stripteaseuse américaine
 Dorota Rabczewska, dite Doda (1984-), chanteuse polonaise
 Mesila Doda (1971-), femme politique albanaise

Toponymes 
  Doda, ville indienne

Autres sujets